Quark, Strangeness And Charm () — седьмой студийный альбом британской рок-группы Hawkwind, записанный в Rockfield Studios в начале 1977 года и выпущенный записывающей компанией Charisma Records в июне 1977 года. Диск провел 6 недель в UK Albums Chart, поднявшись до #30.

Об альбоме 
Quark, Strangeness And Charm — первый альбом, который группа записала без участия одного из своих основателей Ника Тёрнера. К моменту начала записи из состава ушёл также барабанщик Алан Пауэлл. В ходе студийной работы Пола Рудольфа заменил Эдриан Шоу из группы Magic Muscle. Обложку альбома оформили арт-группа Hipgnosis и Джефф Халпин; фотографии, использованные при оформлении, были сделаны в диспетчерском зале электростанции в Баттерси.

После ухода Тёрнера и Пауэлла новый состав Hawkwind записал и выпустил сингл «Back on the Streets» и провел в Англии декабрьский тур из восьми концертов, в ходе которого исполнил незаконченные версии трёх песен, вошедших в альбом: «Spirit Of The Age», «Hassan I Sabbah» и «Damnation Alley». В январе 1977 года Hawkwind прибыли в студию Rockfield и со звукоинженером Дэйвом Чарльзом () приступили к работе над пластинкой, которая была завершена в феврале.

В ходе работы у лидеров группы произошёл конфликт с Полом Рудольфом. Тому (по его словам) был предоставлен выбор: «…извиниться за что-то или уйти». Рудольф говорил, что выбрал последнее, потому что «не вполне понял ситуацию». Впоследствии выяснилось, что на Брока произвел неприятное впечатление эпизод, когда Рудольф играл энергичный трек, развалившись в кресле. Калверт утверждал, что басист всегда выражал недовольство песнями научно-фантастической тематики.

Список композиций

Сторона А 
 «Spirit of the Age» (Robert Calvert, Dave Brock) — 7:20
 «Damnation Alley» (Calvert, Brock, Simon House) — 9:06
 «Fable of a Failed Race» (Calvert, Brock) — 3:15

Сторона В 
 «Quark, Strangeness and Charm» (Calvert, Brock) — 3:41
 «Hassan-i Sabbah» (Calvert, Paul Rudolph) — 5:21
 «The Forge of Vulcan» (House) — 3:05
 «The Days of the Underground» (Calvert, Brock) — 3:13
 «The Iron Dream» (Simon King) — 1:53

Бонус-треки. Atomhenge 
 «Damnation Alley» (студийная версия, записанная вживую) — 10:33
 «A minor Jam Session» — 9:49
 «Spirit of the Age» (фрагмент демо) — 2:59
 «Hash Cake Cut» — 4:25

Atomhenge бонус-CD 
 «Damnation Alley» (первая студийная версии) — 10:34
 «Spirit of the Age» (полная расширенная версия) — 11:20
 «Days of the Underground» (первая версия) — 5:38
 «Quark, Strangeness and Charm»/«Uncle Sam’s on Mars» — 9:18
 «Fable of a Failed Race» (расширенная версия) — 6:49
 «Damnation Alley» (альтернативная версия) — 8:23
 «Spirit of the Age» (концертная запись 1977 года) — 5:54
 «Robot» (концертная запись 1977 года) — 5:57
 «High Rise» (концертная запись 1977 года) — 5:39

Участники записи 
 Robert Calvert — вокал, перкуссия
 Dave Brock — гитара, синтезаторы
 Simon House — клавишные, скрипка, вокал
 Adrian Shaw — бас-гитара, вокал
 Simon King — ударные, перкуссия

Примечания 

Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы Hawkwind
Альбомы психоделического рока
Альбомы прогрессивного рока